— прекрасная эпоха

 Прекрасная эпоха — период новой истории, предшествующий Первой мировой войне.
 «Изящная эпоха» — испанский фильм 1992 года.
 «Belle Époque» — французская диско-группа конца 1970-х годов.